Маркушівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Маркушівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район